Анатолий Кириллович Белан (род. 1946) — советский и российский учёный, кандидат технических наук, профессор.

Автор более 90 научных трудов, в числе которых четыре монографии, более 50 методических работ, а также более

Биография 
Родился 28 сентября 1946 года в городе Магнитогорске Челябинской области.

В 1969 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт (ныне Магнитогорский государственный технический университет) по специальности «обработка металлов давлением». Продолжил обучение в аспирантуре вуза и в 1981 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме «Исследование и разработка технологии изготовления низкоуглеродистой арматурной проволоки прокаткой в многовалковых калибрах».

С 1971 года Анатолий Кириллович работает в Магнитогорском государственном техническом университете, где занимается научными исследованиями, направленными на решение задач металлургического и машиностроительного производств на основе принципов прикладной механики. Принимал участие в разработке и освоении новой конструкции прокатного стана для изготовления проволоки различного назначения. Оригинальный метод поперечного выдавливания для производства современных крепежных изделий, предложенный Беланом, позволил значительно расширить сортамент выпускаемых изделий и повысить их качество.

На становления А. К. Белана как ученого оказали влияние доктора технических наук, профессора Б. А. Никифоров и Г. С. Гун. Под его научным руководством защитили кандидатские диссертации М. С. Малышева, Е. Л. Кандауров, М. Е. Моторыгин. Работал на кафедре проектирования и эксплуатации металлургических машин и оборудования МГТУ. В 2013 году Анатолию Кирилловичу было присвоено ученое звание профессора. В настоящее время он является профессором кафедры механики, преподает дисциплины: теория механизмов и машин, детали машин и основы конструирования, прикладная механика. Проходил повышение квалификации в Институте дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга МГТУ «Горизонт» по программе «Применение модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды MOODLE для создания и сопровождения учебных курсов».

В 2007 году был награждён Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 Белан Анатолий Кириллович 
 НАУЧНАЯ ЭЛИТА Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова
 Белан Анатолий Кириллович

Выпускники Магнитогорского технического университета
Преподаватели Магнитогорского технического университета
Кандидаты технических наук